Тханьхоа:

 Тханьхоа (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Тханьхоа (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Тханьхоа